Kan steht für:
 Kan (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei in Russland
 Kan (Maly Patom), Nebenfluss des Maly Patom in Russland
 Kan (Tscharysch), Nebenfluss des Tscharysch in Russland
 Kan (Gewichtseinheit), japanische Gewichtseinheit
 Kan/IPBC, israelische Rundfunk- und Fernsehbehörde, siehe Israeli Public Broadcasting Corporation
 კ, zehnter Buchstaben des georgischen Alphabets
 Kan (N’Zi), Nebenfluss des N’Zi in der Elfenbeinküste
 Kan (Bandama), Nebenfluss des Bandama in der Elfenbeinküste

Kan ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kan-Dapaah (* 1953), ghanaischer Politiker
 Alexander Kan SJ (* 1963), apostolischer Superior der römisch-katholischen Kirche in Kirgisistan
 Kan Chazan (1748–1828), japanischer Kanshi-Dichter und konfuzianischer Gelehrter
 Daniel Marinus Kan (1927–2013), Mathematiker
 Ernest Kan (1922–2014), lettisch-US-amerikanischer Zeitzeuge des Holocaust
 Ilja Kan (1909–1978), sowjetischer Schachspieler
 Justin Kan (* 1983), US-amerikanischer Unternehmer
 Kaan Hang Kan (* 1980), chinesischer Straßenradrennfahrer
 Kazunori Kan (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Naoto Kan (* 1946), japanischer Politiker
 Wiktorija Rodionowna Kan (* 1995), russische Tennisspielerin
 Yuet Wai Kan (* 1936), chinesisch-US-amerikanischer Hämatologe und Genetiker

kan steht für:
 Kannada (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

KAN steht für:
 KAN (Akku), spezielle Art der NiMH-Akkus
 Kernarbeitsnorm (der Internationalen Arbeitsorganisation)
 Flughafen Kano in Nigeria nach dem IATA-Code
 Knooppunt Arnhem-Nijmegen (deutsch Knotenpunkt Arnheim-Nimwegen), ehemaliger Name einer Agglomeration in den Niederlanden, siehe Stadsregio Arnhem-Nijmegen
 Kommission Arbeitsschutz und Normung
 Kriminalaktennachweis, Aktennachweissystem der Polizei
 Klub angažovaných nestraníků, politische Bewegung und Partei in der Tschechoslowakei
 St. Kitts und Nevis, inoffizielles Kfz-Nationalitätszeichen

K.A.N. steht für:
 K.A.N. (Königgrätzer Automobilfabrik Nejedly), ehemalige österreichische Automarke

Siehe auch:
 Can
 Cahn
 Kaan
 Kahn (Begriffsklärung)
 Khan (Begriffsklärung)
 Kann

Abkürzung